Классическая школа уголовного права — направление в уголовно-правовой науке, появившееся в XVIII веке. Среди основных положений, выдвигаемых сторонниками данной школы, можно назвать признание уголовного закона единственным актом, который может устанавливать преступность и наказуемость деяний, а также провозглашение равенства всех перед законом независимо от сословной принадлежности и привилегий.

Основные представители и школы 

Общим термином «классическая школа уголовного права» в литературе обозначают несколько самостоятельных школ, относительно независимо появившихся в различных государствах Европы.

Великобритания 

Великобритания стала первой страной, в которой стали появляться идеи, являющиеся характерными для классической школы. Первыми их сторонниками стали философ Джон Локк и правовед Уильям Блэкстон.

Локк был сторонником концепции естественных прав человека, которые должны были выражаться в законодательных актах, издаваемых государственными органами. Локк является автором утверждения о том, что только закон может быть мерилом хорошего и дурного, которое легло в основу принципа уголовного права, обычно выражаемого формулой nullum crimeu, nulla poena sine lege («нет преступления, нет наказания без указания на то в законе»).

Блэкстон не поддерживал концепцию естественных прав, однако его работы также отражали идеи классической школы, хотя и носили компромиссный характер, учитывая положения феодального права.

Франция и Германия 

Идеи классической школы высказывались многими французскими и германскими учёными. Во Франции они высказывались энциклопедистами и просветителями, бывшими сторонниками концепции естественного права. В Германии многие идеи классической школы выразил Ансельм Фейербах.

Италия 

В Италии работал Чезаре Беккариа, который считается наиболее видным и известным представителем классической школы уголовного права. Его работа «О преступлениях и наказаниях» (1764) является программным документом данного научного направления.

По мнению Беккариа, преступления являются нарушением общественного договора, а также божественных и естественных законов, однако, по его мнению, преступными должны считаться лишь деяния, запрещённые законом. Беккариа принадлежат такие принципы, как «наказание должно быть соразмерно преступлению, мерилом которого является фактический вред»; «каждый гражданин может делать все, что не противно законам, однако за нарушение закона следует наказание».

Беккариа отрицал карательную сущность наказания, считая, что наказание должно служить предупреждению новых преступлений: специальному (воспрепятствование совершения новых преступлений самим осуждённым) и общему (предупреждение совершения преступлений неопределённым кругом лиц).

Беккариа сформулировал принцип презумпции невиновности: «никто не может быть назван преступником, пока не вынесен обвинительный приговор». Также он говорил о роли уголовного закона: «только законы могут устанавливать наказание за преступления».

Россия 
В России представителями этой школы являлись З. А. Горюшкин, Н. Н. Сандунов, И. Ф. Тимковский, А. П. Куницын, В. Г. Кукольник и др. Во второй половине XIX — начале XX века схожие воззрения имели А. С. Жиряев, В. Д. Спасович, П. Д. Калмыков, А. В. Лохвицкий, Н. А. Неклюдов, А. Ф. Кистяковский, Н. Д. Сергеевский, Н. С. Таганцев.

Последователи 
Реакцией на неспособность классической школы уголовного права решить проблемы, связанные с ростом преступности, стало появление антропологической школы уголовного права, выросшей из идей Чезаре Ломброзо о прирождённых преступниках.

См. также 
 Раздел «Классическая школа криминологии» статьи «Личность преступника»

Литература 
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. B. C. Овчинский. М., 2004. — 184 с. ISBN 5-16-001961-8.
 Криминология: Учебник / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. М., 2011. — 304 с. ISBN 978-5-91768-209-9.

Примечания 

История права
Уголовное право